Пётр Богаевский:
 Богаевский, Пётр Григорьевич (1836—1910) — донской казак, отец Богаевских: Африкана, Митрофана Петра и Януария.
 Богаевский, Пётр Петрович (1874—1915) — врач.
 Богаевский, Пётр Михайлович (1866—1929) — профессор государственного права Томского университета, этнограф.